Abías es el nombre de varias personas que aparecen en el Antiguo Testamento. El nombre significa en hebreo "Mi Padre es el Señor" o "Dios es Mi Padre".

En 2 Reyes 18:2 aparece el nombre de Abí como abreviatura de Abías. Otra variante de este nombre es Abiyam, usada en el texto masorético en 1 Reyes 14:31; 15:1, 7, 8. Sin embargo, unos doce manuscritos hebreos y la edición Bomberg de la Biblia Hebrea de Jacob ben Hayim (1524-1525) leen “Abías” en 1 Reyes 14:31.

El nombre se puede referir a:

1. Nieto de Benjamín; figura en séptima posición en la lista de los nueve hijos de Béker. (1Cr 7:8).

2. Según el texto masorético, esposa de Hezrón, nieto de Judá por medio de su nuera Tamar. Es posible que esta Abías fuera la madre de Asjur, el padre de Teqoa. (1Cr 2:4, 5, 24).

3. Segundo hijo del profeta Samuel. Tanto a él como a su hermano Joel, el primogénito, Samuel los nombró jueces de Israel en Beer-seba cuando envejeció, pero debido a que pervirtieron el juicio, aceptaron sobornos y obtuvieron ganancia injusta, los ancianos de Israel pidieron a Samuel que nombrara un rey para que gobernara la nación. (1Sa 8:1-5; 1Cr 6:28).

4. Sacerdote descendiente de Aarón que fue cabeza de una de las casas paternas de Israel en tiempos de David. Este rey distribuyó el sacerdocio en veinticuatro divisiones, cada una de las cuales debía servir en el santuario durante una semana cada seis meses. Se escogió por suertes a la casa paterna de Abías para encabezar la octava división, y a partir de entonces se la conoció como “la división de Abías”. (1Cr 24:3-10; Lu 1:5). Por eso se dijo que el sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pertenecía a “la división de Abías”.

5. Abías de Judá, hijo de Roboam.

6. Hijo del rey Jeroboam I de Israel que murió en su juventud debido al juicio de Yahveh. Como resultado de la apostasía de Jeroboán, la adversidad empezó a plagar su casa, y su joven hijo Abías enfermó de muerte. Jeroboam hizo que su esposa ocultara su identidad con un disfraz y la mandó a Siló a fin de que consultara al anciano profeta Ahíya, aquejado de ceguera. Pero a Yahveh no se le puede engañar. Por medio de su profeta Ahíya, declaró que exterminaría a los herederos varones de Jeroboán “como uno remueve el estiércol hasta acabar con él”. (1Re 14:10; 15:25-30). No obstante, Abías fue el único descendiente de Jeroboam enterrado honorablemente, “a causa de que algo bueno para con Yahveh” se había hallado en él. (1Re 14:1-18).

7. Esposa del rey Acaz de Judá y madre del rey Ezequías. Fue hija de Zacarías. En 2 Reyes 18:2 se usa una forma abreviada de su nombre: Abí. (2Cr 29:1).

8. Uno de los cabezas de familia de los sacerdotes del tiempo de Zorobabel y Jesúa, después del exilio en Babilonia. Abías figura entre más de veinte “cabezas de los sacerdotes y sus hermanos” que volvieron de Jerusalén con Zorobabel. (Ne 12:1-7). Es muy probable que estuviera presente en la colocación del fundamento del templo en el año segundo, cuando se reorganizaron los servicios sacerdotales. (Esd 3:8-10). Una generación más tarde, en el tiempo de Joiaquim y Nehemías, la familia sacerdotal de Abías estaba representada por Zicrí. (Ne 12:12, 17, 26).

9. Sacerdote, o antepasado de uno de ellos, que en los días de Nehemías participó en sellar el “arreglo fidedigno” o resolución que se tomó ante Yahveh. (Ne 9:38–10:8). En el caso de que hubiera sido el mismo Abías que el anterior (núm. 8), como algunos creen, habría tenido que vivir más de cien años.

Personajes del Antiguo Testamento
Mujeres de la Biblia hebrea